

Трудова сільська рада — сільське поселення, Октябрський район, Амурська область
 Трудова сільська рада — сільське поселення, Ташлинський район, Оренбурзька область

Трудова сільська рада — колишня сільська рада, Запорізька область, Великобілозерський район
 Трудова сільська рада — колишня сільська рада, Запорізька область, Новомиколаївський район